Гетманский, Александр:
 Гетманский, Александр Николаевич (род. 1960) — советский, украинский актёр театра и кино.
 Гетманский, Александр Эдуардович (род. 1977) — российский спортсмен (русские и международные шашки).